Mistrovství světa ve florbale mužů 2022 bylo  mistrovství světa mužů pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF).
Turnaj se konal ve Švýcarsku ve městech Curych a Winterthur, konkrétně v halách Swiss Life Arena a AXA Arena. Z důvodu kolize s Mistrovstvím světa ve fotbale 2022, se tento šampionát hrál 5. až 13. listopadu 2022, místo tradičního prosince.

Desátý mistrovský titul celkem a druhý v řadě získalo Švédsko po vítězství nad Českem. Pro český tým to byla po 18 letech od šampionátu v roce 2004 druhá účast ve finále. Češi mimo to ve skupině poprvé v historii na mistrovství remizovali se Švédskem a poprvé obsadili tři místa v All Star týmu. Bronzové medaile vybojovalo Finsko po výhře nad Švýcarskem.

Kvalifikace 

Závěrečného turnaje se účastnilo 16 národních týmů. Švýcarsko mělo účast jako pořádající země zajištěnou předem. Ostatní reprezentace se o účast utkaly v regionálních kvalifikacích, které byly odloženy z tradičního února na pozdější termín kvůli pokračující pandemii covidu-19.

V americké kvalifikaci se 29. a 30. dubna 2022 střetly reprezentace USA a Kanady.

Tři evropské kvalifikace se konaly od 24. do 28. května v italském Celano a lotyšských Valmiere a Koceni. V nich se utkalo 23 evropských týmů a reprezentace Pobřeží slonoviny o 10 postupových míst. Každé kvalifikace se účastnilo osm týmů rozdělených do dvou skupin. Postoupily vítězové každé skupiny, třetí týmy každé kvalifikace a nejlepší čtvrtý tým. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu byl ruský tým z kvalifikace vyřazen. Česká reprezentace hrála na italském turnaji, kde v zápase o první místo poprvé v historii podlehla Slovensku.

Asijsko-oceánská kvalifikace, kde osm týmů soupeří o čtyři místa, se konalo v Singapuru od 31. května do 5. června. Poprvé se kvalifikace účastnily Filipíny, které kvůli pandemii covidu-19 kvalifikaci na předchozí mistrovství nehrály (samotného turnaje se ale nakonec zúčastnily jako náhradníci).

Kvalifikační zápasy se hrály ve zkráceném čase třikrát 15 minut (místo obvyklých 20 minut) a se soupiskou omezenou na 17 hráčů.

Základní skupiny

Los 
Los turnaje proběhl 8. června 2022. 16 účastnických týmů bylo rozděleno do čtyř skupin (A, B, C a D). Do skupin A a B se losovalo mezi nejlepšími týmy v žebříčku IFF, do skupin C a D mezi ostatními.

Systém 
V základních skupinách spolu týmy hrály každý s každým. Za vítězství získaly dva body, za remízu jeden. Zápasy základních skupin se hrály od 5. do 8. listopadu 2022.

První dva týmy ze skupin A a B postoupily přímo do čtvrtfinále play-off. Týmy na třetím a čtvrtém místě hrály s prvními dvěma týmy ze skupin C a D v předkole o postup do čtvrtfinále. Zbývající týmy skupin C a D hrály o 13. až 16. místo.

Legenda

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Play off

Pavouk

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Zápasy o umístění

5.–8. místo

Semifinále o 5.–8. místo

Zápas o 7. místo

Zápas o 5. místo

9.–12. místo

Semifinále o 9.–12. místo

Zápas o 11. místo

Zápas o 9. místo

13.–16. místo

Semifinále o 13.–16. místo

Zápas o 13. místo

Zápas o 15. místo

Konečné pořadí

All Star tým 

Členy All Star týmu se stali:

Brankář:  Lukáš Bauer

Obránci:  Ondřej Němeček,  Emil Johansson

Útočníci:  Marek Beneš,  Hampus Ahrén,  Alexander Galante Carlström

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky   

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v roce 2022
Florbal ve Švýcarsku
Sport v Curychu
Sport ve Winterthuru
Sportovní události ve Švýcarsku
Sport ve Švýcarsku v roce 2022